Значения:
 Турецкая баня — название и особый тип общественных бань в Турции и на Востоке.
 Турецкая баня — средневековый памятник архитектуры в Евпатории.
 Турецкая баня — павильон в Царском Селе, возведён архитектором И. Монигетти в начале 50-х годов XIX века.
 Турецкая баня — картина французского художника Ж. О. Д. Энгра.
 Турецкая баня — турецко-итальянский драматический кинофильм режиссёра Ф. Озпетека 1996 года.

См. также 
 Хаммам